Bages is de naam van verschillende plaatsen en gemeenten:
 in Frankrijk:
 Bages (Aude)
 Bages (Pyrénées-Orientales)
 in Spanje:
 Bages (comarca)